Courtefontaine (Doubs)
 Courtefontaine (Jura)